Lîlot du Verseau est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Il s'agit d'un îlot situé entre la presqu'île de Port-Martin et le cap Jules au nord-est du glacier de la Zélée. Il tient son nom du signe du zodiaque éponyme comme les autres îlots qui entourent l'île des Pétrels.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Verseau